Dubai Classic 1994 (также известен как Dubai Duty Free Classic 1994 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 30 сентября по 7 октября 1994 года в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты. Победителем турнира стал Алан Макманус, обыгравший в финале Питера Эбдона со счётом 9:6.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 40 000
 Финалист: £ 22 500
 Полуфиналисты: £ 11 250
 Четвертьфиналисты: £ 6 250
 1/8 финала: £ 3 125
 1/16 финала: £ 2 075
 Высший брейк в основной (телевизионной) стадии турнира: £ 2 000
 Высший брейк в квалификации: £ 1 000

Рейтинговые очки 

 Победитель получает 3600 очков;
 Финалист — 2700
 Полуфиналисты — 2025
 Четвертьфиналисты — 1520
 1/8 финала — 1330
 1/16 финала — 380 для «сеяных»; 1140 для квалифицировавшихся

Игрокам, не имеющим статус профессионалов, рейтинговые очки не начисляются.

Высший брейк 

 130 — Питер Эбдон (полуфинал)
 144 — Джон Хиггинс (квалификация)

Результаты

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Dubai Classic
1994 год в снукере